Glatigny ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Glatigny (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Glatigny (Moselle), Gemeinde im Département Moselle
 Glatigny (Oise), Gemeinde im Département Oise

Glatigny ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Glatigny (eigentlich Joseph-Alexandre-Albert Glatigny; 1839–1873), französischer Schauspieler und Schriftsteller
 Carolus Glatigny, Pseudonym von Louvigny de Montigny (1876–1955), kanadischer  Journalist, Schriftsteller und Kritiker
 Michel Glatigny (1922–2014), französischer Romanist, Linguist und Wörterbuchforscher